Пе́дро Па́бло Эрна́ндес (; род. 24 октября 1986 года, Сан-Мигель-де-Тукуман) — чилийский футболист, атакующий полузащитник клуба «О’Хиггинс» и сборной Чили.

Биография 
Эрнандес родился в аргентинском Сан-Мигель-де-Тукуман и в детстве был зачислен в юношескую команду «Расинга» из Авельянеды. В 2005 году, в возрасте 19 лет, он вернулся в родной город. Не произведя впечатления на скаутов клуба «Сан-Мартин», Эрнандес отправился в стан их конкурентов — «Атлетико Тукуман». На взрослом уровне игрок дебютировал в 2006 году, а после двух сезонов за «Атлетико» перебрался в уругвайский «Расинг» (Монтевидео).

7 августа 2009 года Эрнандес перешёл в «Дефенсор Спортинг». Свой дебютный матч он сыграл 23 августа против «Атенаса» (5:1), а первый гол забил неделю спустя в ворота «Сентраль Эспаньол» (4:0).

1 июля 2010 года американский «Ди Си Юнайтед» официально объявил об аренде Эрнандеса. Несмотря на регулярное появление в основе, игрок предпочел досрочно покинуть клуб 7 января следующего года и перейти в «Архентинос Хуниорс» спустя месяц.

В июле 2013 года Эрнандес перешёл в чилийский «О’Хиггинс». В том сезоне он сыграл 18 матчей и забил 7 голов, в том числе важнейший гол в ворота «Универсидад Католика» в выигранном финале первенства. Эрнандес также отыграл все матчи за свой клуб в Кубке Либертадорес-2014, но чилийцы вылетели на групповой стадии.

26 июня 2014 года Эрнандес покинул Чили и отправился в «Сельту» по договору на четыре года за 1.6 мле евро. Свой дебютный матч он провел 30 августа, заменив Нолито на 85-й минуте матча против «Кордобы» (1-1).

Свой первый гол в Примере Эрнандес забил 20 сентября в игре против «Атлетико Мадрид» (2-2).

Эрнандес родился в Аргентине, но имеет гражданство Чили, поэтому имел возможность выбирать, за сборную какой страны он сможет выступать. В 2003 году он решил выступать за Чили.

Впервые Эрнандес был вызван в сборную Чили в январе 2014 года на товарищеские матчи против Коста-Рики тренером Хорхе Сампаоли. 22 января 2014 года он дебютировал за сборную.

В июне 2014 года Эрнандес был включен в расширенную заявку сборной Чили на Чемпионат мира в Бразилии, но получил травму и пропустил турнир. В ноябре 2014 года он сыграл в товарищеском матче против Венесуэлы.

Титулы и достижения 
  Чемпион Чили (1): Ап. 2013
  Обладатель Суперкубка Чили (1): 2014
 Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2018
 Победитель Кубка Америки (1): 2016

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Сельта»